Абріє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 210 км на північний схід від Марселя, 75 км на схід від Гапа.

Історія 

1 січня 2019 року Абріє і Ристола було об'єднано в новий муніципалітет Абріє-Ристола.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 318,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Абріє
 Абріє на сайті французького Національного інституту географії
 Абріє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Абріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи